

Новоселець — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Новоселець — село в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства